

Libri 
 Guardami negli occhi, metodo pratico di come si ipnotizza in teatro – libro di Otello Ghigi del 1977
Guardami negli occhi (Look Me in the Eye) – libro autobiografico di John Elder Robinson del 2007

Musica 
Signorina bella/Guardami negli occhi – singolo di Franco Duranti del 1961
Guardami negli occhi/Ascoltami amico – singolo de I Nuovi Angeli del 1967
Guardami negli occhi/Quando sarai lontana – singolo di Piero Valli del 1968
Guardami negli occhi – singolo di Nada del 1999
Guardami negli occhi (prego) – singolo di Paolo Meneguzzi del 2004
Guardami negli occhi – album di Francesco Renzi del 2011

Teatro 
 Guardami negli occhi o Il sistema Ribadier (Le système Ribadier) – commedia in tre atti di Georges Feydeau del 1892